O Grande Prêmio da Itália de 2008 foi a sexta corrida do mundial de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 30 de Maio e 1º de Junho nos 5.245 km do Mugello Circuit.

MotoGP

250 cc

125 cc

 

Italia
2008
Desporto na Itália em 2008